

Cinema 
 La terribile armata (Emil und die Detektive) – film del 1931 diretto da Gerhard Lamprecht
 Emil und die Detektive – film del 1954 diretto da Robert A. Stemmle
 Emil und die Detektive – film del 2001 diretto da Franziska Buch

Letteratura 
 Emil e i detective (Emil und die Detektive) – romanzo di Erich Kästner del 1929